Philippe Streiff (1955-2022), francuski kierowca wyścigowy
 Rösli Streiff (1901–1997), szwajcarska narciarka alpejska